Banjar Al-Dosari (1981. augusztus 8.–) katari nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzetközi játékvezetés

NB. I-es mérkőzés

Nemzeti kupamérkőzések

Magyar labdarúgókupa

Források 
 Profilja a Nela.hu-n
 
 

1981-ben született személyek
Élő személyek
Katari labdarúgó-játékvezetők